Аеропорт Медельїн — може означати:

 Міжнародний аеропорт Хосе Марія Кордова — головний аеропорт міста Медельїн, Колумбія
 Аеропорт Енріке Олайя Еррера — другорядний аеропорт міста Медельїн, Колумбія